Wonderland signifie « pays des merveilles » en anglais.

Lieux 

 Canada's Wonderland (ou simplement Wonderland) est un parc d'attractions situé en Ontario, au  ;
 Wonderland est un parc d'attractions inachevé, en  ;
 Dutch Wonderland est un parc à thèmes situé à l'est de Lancaster, en Pennsylvanie, aux .
 Wonderland Park est un parc d'attractions situé à Amarillo, au Texas, aux .
 Wonderland (boxe) est une ancienne salle de boxe à Paris.

Arts et média

Cinéma 

 Wonderland est un film de Michael Winterbottom avec Shirley Henderson sorti en 1999 ;
 Wonderland est un film de James Cox avec Val Kilmer sorti en 2003 ;
 Wonderland est un court métrage français de Carlos Leal sorti en 2007 ;
 Wonderland : Le Royaume sans pluie est un film d'animation japonais réalisé par Keiichi Hara sorti en 2019 ;

Littérature 
Serge Lehman#Romans

Série télévisée 

 Wonderland est une série télévisée américaine sorti en 2000.

Musique

Groupe 

 Wonderland, un girl group irlandais composé de quatre femmes.

Chanson 

 Wonderland, une chanson extraite de l'album Perfectionist de la chanteuse anglaise Natalia Kills, sortie en 2011.
 Wonderland, une chanson extraite de l'album Warrior de la chanteuse Kesha, sortie en 2012
 Wonderland, une chanson extraite de la version deluxe de l'album 1989 de la chanteuse Taylor Swift, sortie en 2014.
Wonderland, une chanson extraire de l'album Treasure Ep.Fin All to Action du groupe sud-coréen Ateez , sortie en 2019.

Album 

 Wonderland, un album du groupe Erasure sorti en 1986 ;
 Wonderland, un album du groupe McFly sorti en 2005 ;
 Wonderland, le second mini-album (EP) de la chanteuse sud-coréenne Jessica.

Pièce musicale 

 Wonder.land, une pièce musicale composée par Damon Albarn sortie en 2015.

Jeu vidéo 

 Wonderland est un jeu vidéo d'aventure réalisé par Magnetic Scrolls sorti en 1990.

Divers